Ligron může být: 
 Ligron (obec) – obec ve francouzském Kantonu Malicorne-sur-Sarthe
 ligron (živočich) – jiný název pro ligera – křížence lva s tygřicí